Bei der Brückenbildung kann es sich handeln um:
 Brückenbildung (Technik)
 in der Chemie die Bildung von Schwefelbrücken
 Brückenbildung (Nagetiere)

Siehe auch
 Bridging